Krivaj (Požega)
 Krivaj (Lipovljani)